Бринен — фамилия. Известные носители:

 Бринен, Исаак Абрамович фон (1768—1848) — российский дипломат.
 Бринен, Фриц — нидерландский футболист.